Navnet Arens kan henvise til flere forskellige personer:

 Arens, Johann August (2. oktober 1757 – 18. august 1806) – tysk arkitekt
 Arens, Richard Friederich (24. april 1919 – 3. maj 2000) – tysk amerikansk matematiker
 Arensas, Mošė (født 27. december 1925) – Israels forsvarsminister 1988-1990